132 Aethra – asteroide
Aethra – genere di granchi della famiglia Aethridae

Pagine correlate
Etra